

Patronyme 
 Paul Siple (1908-1968), explorateur et géographe américain

Toponyme 
 Siple Station, station en Antarctique
 Mont Siple, volcan de l'Antarctique
 Île Siple, île de l'Antarctique